13. etape af Tour de France 2018 gik fra Le Bourg-d'Oisans til Valence 20. juli 2018.

Peter Sagan vandt etapen, mens Geraint Thomas forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

13